Wojsko Polskie – polskie siły militarne stanowiące formacje zbrojne państwa polskiego
 Wirtualna Polska – polski portal internetowy wchodzący w skład Wirtualna Polska Holding 
 WP – polska stacja telewizyjna wchodząca w skład Grupy Wirtualna Polska
 Wikipedia – wielojęzyczna encyklopedia internetowa
 Wydawnictwo „Wiedza Powszechna” – polskie wydawnictwo z siedzibą w Warszawie
 KS Warta Poznań – wielosekcyjny klub sportowy, trzeci pod względem wieku w Poznaniu
 Wybór Polska – koło poselskie